Rohan – imię męskie pochodzenia hinduskiego.

Znane osoby noszące to imię:
 Rohan Bopanna – indyjski tenisista
 Rohan Dennis – australijski kolarz
 Rohan Kōda – japoński pisarz
 Rohan Marley – jamajski muzyk, syn Boba Marleya
 Rohan Robinson – australijski lekkoatleta
 Rohan Gunaratna – lankijski ekspert ds. bezpieczeństwa
 Rohan Tungate – australijski żużlowiec

Zobacz też 
 Rohan

Przypisy